Ford City ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Ford City (Alabama)
 Ford City (Kalifornien)
 Ford City (Missouri)
 Ford City (Pennsylvania)
 Ford City (Chicago), Vorort von Chicago